Mlungu dalitsani Malaŵi () — державний гімн Малаві. Офіційно затверджений у 1964 році після проведення національного конкурсу на найкращий варіант гімну. Переможцем став Майкл-Фредерік Пол Саука.

Тест гімну

Див. також 
 Герб Малаві
 Прапор Малаві

Посилання 
 Версія гімну у форматі MIDI 

Національні символи Малаві
Малаві
Малаві
Музика Малаві